Paradictyoarthrinium är ett släkte av svampar. Paradictyoarthrinium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paradictyoarthrinium